Franciaország
Montauriol, település Aude megyében
Montauriol, település Lot-et-Garonne megyében
Montauriol, település Pyrénées-Orientales megyében
Montauriol, település Tarn megyében